Příjmení Rivera nosí více významných osobností:

 Alberto Rivera (1935–1997) – protestantský protikatolický aktivista a podvodník
 Diego Rivera (1886–1957) – významný mexický malíř a komunista
 Gianni Rivera (* 1943) – italský fotbalista
 José Antonio Primo de Rivera (1903–1936) – španělský politik a právník, zakladatel Falangy
 Layla Rivera (* 1983) – americká modelka, striptérka a herečka ve filmech pro dospělé
 Miguel Primo de Rivera (1870–1930) – španělský generál
 Naya Rivera (1987–2020) – americká herečka a zpěvačka

jiné
 Rivera (Uruguay) – město v Uruguayi

Externí odkazy